Estilo Restauración puede referirse a:
Estilo Restauración (Inglaterra), siglo XVII
Estilo Restauración (Francia), siglo XIX